Wieprz (gromada w powiecie wadowickim)
 Wieprz (gromada w powiecie żywieckim)